Hasbach ist ein geographischer Name:

Orte:
 Hasbach (Rösrath), Ortsteil der Stadt Rösrath, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasbach (Reichshof), Ortschaft der Gemeinde Reichshof, Oberbergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen
 Hasbach (Gemeinde Thörl), Weiler bei Etmißl, Gemeinde Thörl, Bezirk Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark
 Hasbach (Todtnau), Ortsteil und Weiler der Stadt Todtnau, Kreis Lörrach, Baden-Württemberg

Gewässer:
 Hasbach (Elz), rechter Zufluss der Elz (Neckar) nach Neckarburken (Elztal), Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg; mit Landschaftsschutzgebiet Hasbachtal
 Hasbach, Oberlaufname des Badersklingenbachs bis an den Siedlungsrand von Schwäbisch Hall, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Hasbach (Iterbach), rechter Zufluss des Iterbachs bei Walheim, kreisfreie Stadt Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Hasbach (Lieser), rechter Zufluss der Lieser in Rengen, Landkreis Vulkaneifel, Rheinland-Pfalz
 Hasbach (Nahe), rechter Zufluss der Nahe (Rhein) in Oberstein (Idar-Oberstein), Landkreis Birkenfeld, Rheinland-Pfalz
 Hasbach, Unterlauf des Klosterbachs, rechter Zufluss des Schwarzbach (Aa) nach Deppendorf bei Niederbeckmann, Stadtteil Niederdornberg-Deppendorf, kreisfreies Bielefeld, Nordrhein-Westfalen
 Hasbach (Vechtaer Moorbach), linker Zufluss des Vechtaer Moorbachs nahe Lutten (Goldenstedt), Landkreis Vechta, Niedersachsen

Hasbach ist der Familienname folgender Personen:
 Erwin Hasbach (1875–1970), deutsch-polnischer Politiker
 Wilhelm Hasbach (1849–1920), deutscher Ökonom und Soziologe

Hasbach ist ein Firmenname:
 Hasbach (Buchhandlung), alteingesessene Buchhandlung in Wien, Österreich

Siehe auch:
 Haasbach
 Haschbach
 Haselbach
 Hasenbach
 Haßbach